Hofmannsthal ist der Familienname folgender Personen:

 Isaak Löw Hofmann, Edler von Hofmannsthal (1759–1849), österreichischer Kaufmann, Urgroßvater von Hugo von Hofmannsthal
 Hugo von Hofmannsthal (1874–1929), österreichischer Schriftsteller und Dramatiker 
 Christiane Zimmer, geb. von Hofmannsthal (1902–1987), amerikanische Sozialwissenschaftlerin, Tochter von Hugo von Hofmannsthal
 Raimund von Hofmannsthal (1906–1974), Sohn von Hugo von Hofmannsthal